Pac-Man — відеогра
 Pacman — менеджер пакунків
 Pac-Man — захист від поглинання компанії
 «Pac-Man» — пісня репера Yukmouth з альбому «Free at Last»